Iablanița se poate referi la:
 Iablanița, oraș în regiunea Loveci, Bulgaria;
 Iablanița, obștina a cărei reședință este;
 Iablanița, comună din județul Caraș-Severin, România;
 Iablanița, satul ei de reședință;
 Iablanița, sat în comuna Pădina Mare, județul Mehedinți, România;
 Iablanița, sat în comuna Bulioț, județul Zeiceri, Serbia de Răsărit.